Ian Armit ist der Name folgender Personen:

* Ian Armit (Musiker) (1929–1992), britischer Jazz- und Bluesmusiker
Ian Armit (Archäologe), britischer Archäologe und Hochschullehrer